Ensemble steht für
 Ensemble (Musik), eine Gruppe von Musikern
 Ensemble (Theater), eine Gruppe von Schauspielern
 Ensemble (Album), ein Musikalbum von Maria Farantouri und Zülfü Livaneli
 Ensemble (Physik), eine theoretische Gesamtheit gleichartig präparierter Systeme von Teilchen
 Ensemble citoyens, ein politisches Parteienbündnis in Frankreich

und als Kurzform für
 Vokalensemble, eine Gruppe von Sängern
 Tanzensemble, wie Ballettkompanie oder Tanztheaterensemble
 Sportensemble, Sportgruppe verschiedener, meist artistischer Sportarten
 Bauensemble, eine Gruppe zusammengehörender Bauwerke
 Ensembledenkmal, eine Gruppe von Objekten, die gemeinsam ein Kulturdenkmal bilden, siehe Gesamtanlage

Siehe auch:
 Ensemblefilm
 Ensembleprognose, in der Meteorologie mehrere Prognoseläufe mit leicht veränderten Ausgangsdaten
 Ensemble – Magazin für Kammermusik, deutsches Musikmagazin
 Ensemble Studios, US-amerikanischer Computerspieleentwickler